

Маннінгтон — місто, штат Західна Вірджинія
 Маннінгтон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі